Walsh-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

* Walsh-Gletscher (Alaska), Vereinigte Staaten
 Walsh-Gletscher (Antarktika) im Viktorialand